Хикипилко има више значења:

 Општина Хикипилко (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Хикипилко (Хикипилко, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику